karjalai nyelv
 karjalai nép
 Karélia